Uniondale ist der Name folgender Orte:

 Uniondale (New York), Vorort von New York City
 Uniondale (Indiana), Stadt im Wells County (Indiana), USA
 Union Dale, Stadt im Susquehanna County (Pennsylvania, USA)
 Uniondale (Südafrika), Stadt in der Provinz Westkap